Cesarzowa – władczyni
 Cesarzowa – karta tarota
 Cesarzowa – film z 2006 roku w reżyserii Zhang Yimou